The Resistance Tour, een concerttournee van de Britse rockband Muse
 Eastpak Resistance Tour, een voormalig jaarlijkse tournee van hardcorebands